Bob Hewitt e Greer Stevens hanno battuto in finale Frew McMillan e Betty Stöve 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Greer Stevens (Campioni)
 Frew McMillan /  Betty Stöve (finale)
 Kim Warwick /  Betsy Nagelsen (primo turno)
 Ilie Năstase /  Renée Richards (semifinali)

 Bill Scanlon /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Ben Testerman /  Billie Jean King (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1979